Trust è un album in studio del gruppo rock canadese Saga, pubblicato nel 2006.

Tracce

Collegamenti esterni